Kazlu Ruda kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Kazlų Rūda, ort, 
 Kazlu Ruda (flygplats i Litauen), 

Robotskapade Litauenförgreningar